Del Castillo puede referirse a:

Términos relativos a Castillo (desambiguación)

Antropónimos
 Apellido Del Castillo
Alonso del Castillo (página de desambiguación)
 Pilar del Castillo, eurodiputada y exministra española de los siglos XX y XXI